Honolulu je lahko:

 Honolulu, mesto na Havajih, ZDA
 USS Honolulu, ime več plovil Vojne mornarice ZDA